Зыряновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зыряновка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 711 человек, в том числе 354 мужчины и 357 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 661 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Зыряновка,
 посёлок Мироновка,
 посёлок Мостовой.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края